Rehfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rehfeldt (1902–1968), deutscher Rechtswissenschaftler
 Frank Rehfeldt (1914–1994), deutscher Schauspieler
 Mathias Rehfeldt (* 1986), deutscher Komponist und Organist
 Robert Rehfeldt (1931–1993), deutscher Künstler
 Ruth Wolf-Rehfeldt (* 1932), deutsche Künstlerin in den Bereichen Visuelle Poesie und Mail Art
 Torben Rehfeldt (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Wolfram Rehfeldt (* 1945), deutscher  Organist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Rehfeld